Sychrov (okres Liberec), een plaats in Liberec, Tsjechië
 Slot Sychrov, een slot in Sychrov